En los Estados Unidos, el significado de "aldea" varía según la zona geográfica y la jurisdicción legal. En muchas zonas, "aldea" es un término, a veces informal, para un tipo de división administrativa a nivel de gobierno local. Dado que la Décima Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos prohíbe al gobierno federal legislar sobre el gobierno local, los estados son libres de tener subdivisiones políticas llamadas "aldeas" o no y de definir la palabra de muchas maneras. Típicamente, una aldea es un tipo de municipio, aunque también puede ser un distrito especial o una zona no incorporada. Puede ser reconocida o no para fines gubernamentales.

En el uso informal, una aldea de los Estados Unidos puede ser simplemente un asentamiento humano agrupado relativamente pequeño sin existencia legal formal. En la Nueva Inglaterra colonial, un pueblo se formaba típicamente alrededor de las casas de reunión que se encontraban en el centro de cada pueblo. Con el advenimiento de la Revolución Industrial, los pueblos industriales también surgieron alrededor de molinos, minas y fábricas. Debido a que la ueblos de Nueva Inglaterra estaban dentro de los límites de las ciudades legalmente establecidas, muchos de estos pueblos nunca fueron incorporados por separado como municipios.

Una  comunidad no incorporada relativamente pequeña, similar a una aldea en el estado de Nueva York, o incluso una comunidad relativamente pequeña dentro de una ciudad o pueblo incorporado, puede denominarse aldea. Este uso informal puede encontrarse incluso en estados que tienen aldeas como municipio incorporado y es similar al uso del término "ciudad no incorporada" en los estados que tienen gobiernos municipales.

Los Estados que reconocen oficialmente los pueblos varían ampliamente en la definición del término. Como municipio, una villa puede

 diferir de una ciudad o pueblo en términos de población; difieren de una ciudad en términos de dependencia de un municipio; o  ser virtualmente equivalente a una ciudad o pueblo.

Por estado

Alaska 
En virtud del artículo 10, sección 2 de la Constitución de Alaska, así como de las leyes promulgadas de conformidad con la Constitución, Alaska reconoce legalmente sólo las ciudades y los municipios como entidades municipales en Alaska. En Alaska, "pueblo" es un término coloquial que se utiliza para referirse a las pequeñas comunidades, que en su mayoría están situadas en las zonas rurales del estado, a menudo sin conexión con el sistema de carreteras contiguas de América del Norte. Muchas de esas comunidades están pobladas predominantemente por nativos de Alaska y están reconocidas federalmente como aldeas en virtud de la Ley de reorganización de los indios y/o la Ley de solución de reclamaciones de los nativos de Alaska. Como los miembros con derecho a voto de la Liga Municipal de Alaska están en igualdad de condiciones, independientemente de la población, la mayoría de las aldeas están incorporadas como ciudades de segunda clase. Sin embargo, en el uso común, estas comunidades se consideran más a menudo como aldeas que como ciudades

Connecticut 
Los distritos de las aldeas son organismos subordinados de los gobiernos municipales en lugar de los municipios por derecho propio..

Delaware 
Los municipios en Delaware se llaman ciudades, pueblos o aldeas. No hay diferencias entre ellos que afecten a su clasificación a efectos de censo.

Florida 
Los municipios de Florida se llaman ciudades, pueblos o aldeas. No se diferencian a efectos del censo.

Idaho 
Todos los municipios de Idaho se llaman ciudades, aunque los términos "pueblo" y "aldea" se utilizan a veces en los estatutos.

Illinois 
Un pueblo es un tipo de municipio incorporado en Illinois; los otros dos tipos son la ciudad y el pueblo incorporado.  Todos los municipios incorporados, independientemente del tipo, son independientes entre sí y no pueden superponerse. Las aldeas pueden ser creadas por referéndum bajo la ley estatal general o por una carta estatal especial. El órgano de gobierno es una junta de seis fideicomisarios elegidos y un presidente de la aldea elegido, todos los cuales suelen ser elegidos en general.

Luisiana 
Un pueblo en Louisiana es un municipio con una población de 1.000 o menos habitantes.

Maine 
En Maine, las corporaciones de aldea o las corporaciones de mejora de aldea son distritos especiales establecidos en las ciudades con fines limitados.

Maryland 

En Maryland, una localidad designada como "Pueblo de ..." puede ser una ciudad incorporada o un distrito fiscal especial. Un ejemplo de esto último es el Village of Friendship Heights. La distinción es legalmente relevante para el nivel de poder policial que un pueblo puede ejercer.

Míchigan 
En Míchigan, los pueblos difieren de las ciudades en que, mientras que los pueblos siguen siendo parte de los municipios en los que se forman, reduciendo así sus poderes de gobierno local, las ciudades no forman parte de los municipios. Debido a esto, los gobiernos de las aldeas deben compartir algunas de las responsabilidades con sus residentes con el municipio.

Minnesota 
Las aldeas que existían en Minnesota desde el 1 de enero de 1974 se convirtieron en ciudades estatutarias, en contraposición a las ciudades estatutarias. Las ciudades pueden o no existir dentro de las áreas de los poblados.

Misisipi 
Una aldea en Misisipi es un municipio de 100 a 299 habitantes. Ya no pueden ser creados.

Misuri 
Los municipios de Missouri son ciudades, pueblos y aldeas. A diferencia de las ciudades, los pueblos no tienen un requisito de población mínima.

Nebraska 
En Nebraska, un pueblo es un municipio de 100 a 800 habitantes, mientras que una ciudad debe tener al menos 800 habitantes. En los condados que tienen municipios, todos los pueblos, pero sólo algunas ciudades, están dentro de los municipios. Una ciudad de segunda clase (800-5.000 habitantes) puede elegir volver a la condición de pueblo.

Nueva Hampshire 
En New Hampshire, se puede organizar un distrito o recinto de pueblo dentro de un pueblo. Tal distrito o distrito de pueblo es un distrito especial con poderes limitados.

New Jersey 
Un pueblo en el contexto del gobierno local de Nueva Jersey, se refiere a uno de los cinco tipos y una de las once formas de gobierno municipal. Las aldeas de Nueva Jersey tienen el mismo rango que otros municipios, como ciudades, pueblos, distritos y municipios.

Nuevo México 
Los municipios de Nuevo México son ciudades, pueblos y aldeas. No hay diferencias entre ellos que afecten a su clasificación a efectos de censo.

Nueva York 
En Nueva York, un pueblo es una zona incorporada que se diferencia de una ciudad en que un pueblo está dentro de la jurisdicción de uno o más pueblos, mientras que una ciudad es independiente de un pueblo. Así pues, las aldeas tienen menos autonomía que las ciudades.

Un pueblo suele estar, aunque no siempre, dentro de un solo pueblo. Un pueblo puede estar adyacente y tener un gobierno consolidado con un pueblo. Una aldea es un municipio claramente definido que proporciona los servicios más cercanos a los residentes, como la recogida de basura, el mantenimiento de calles y carreteras, el alumbrado público y los códigos de construcción. Algunas aldeas proporcionan su propia policía y otros servicios opcionales. Los servicios municipales que no presta la aldea los presta el pueblo o los pueblos que la contienen. En el censo de 2000, hay 553 aldeas en Nueva York.

No hay límite para la población de un pueblo en Nueva York; Hempstead, el pueblo más grande del estado, tiene 55.000 residentes, lo que lo hace más poblado que algunas de las ciudades del estado. Sin embargo, las aldeas del estado no pueden exceder de cinco millas cuadradas (13 km²) de superficie. La ley actual exige que un mínimo de 500 residentes se incorporen como aldea.

Carolina del Norte 
Los municipios de Carolina del Norte son ciudades, pueblos y aldeas. No hay diferencias significativas en cuanto a poder o estatus legal.

Ohio 
En Ohio, una aldea es un municipio incorporado con menos de 5.000 habitantes, excluidos los residentes de centros educativos o correccionales. La población mínima para ser incorporado como aldea es de 1.600 habitantes, pero no siempre fue así, lo que dio lugar a muchas aldeas muy pequeñas. Si la población de una aldea existente supera los 5.000 habitantes en un censo federal, o si una aldea llega a tener más de 5.000 votantes registrados residentes, se la designa automáticamente como ciudad. Las ciudades o aldeas pueden estar dentro de las zonas de un municipio; sin embargo, si una ciudad o aldea se convierte en colindante con un municipio, el municipio deja de existir como gobierno separado (véase Municipio de papel).

Oklahoma 
En Oklahoma, las comunidades no incorporadas se llaman aldeas y no se cuentan como gobiernos.

Oregón 
En Oregón, los gobiernos municipales son ciudades, pueblos y aldeas, aunque no hay importancia en sus poderes legales o su estatus. Además, un condado - el Condado de Clackamas - permite la organización de áreas no incorporadas en aldeas y caseríos. Las juntas de tales entidades son asesoras del condado.

Texas 
En Texas, los pueblos pueden ser municipios de tipo B o tipo C, pero no municipios de tipo A. Los tipos difieren en cuanto a la población y en cuanto a las formas de gobierno que pueden adoptar.

Vermont 
En Vermont, las aldeas se denominan comunidades situadas dentro de los límites de una ciudad legalmente establecida, a diferencia de las ciudades, que están fuera de cualquier área de la ciudad. Las aldeas pueden estar constituidas o no constituidas.

Virginia Occidental 
En Virginia Occidental, los pueblos y aldeas son municipios de clase IV, es decir, con 2.000 o menos habitantes.

Referencias 

Villas de Estados Unidos